Dirty Money était un groupe de musique américain du label Bad Boy Records. Il a été fondé par Diddy, Dawn Richard, et la chanteuse/compositrice Kalenna Harper.

Historique 

Le premier album du groupe, Last Train To Paris, sorti le . Diddy a affirmé à propos du nom de son groupe que . En outre, Combs explique que 

Le groupe a commercialisé 3 singles à ce jour. Angels est sorti le , même si la chanson était présente sur le net dès le début du mois de juin. La chanson est accompagnée par la voix de The Notorious B.I.G., et a été produite par Hype Williams. Le second single, Love Come Down, est sorti un peu plus tard dans la même journée, le . Le troisième single, Hello Good Morning, en collaboration avec le rappeur T.I., est sorti le . Un remix de cette chanson est sorti avec Nicki Minaj, Rick Ross, Booba, Sexion d'Assaut, Eminem et Snoop Dogg.

Le samedi , Diddy et Dirty Money sont apparus au Sun Life Stadium de Miami pour le Baker Concrete Super Saturday, au concert post-match qui a suivi la victoire des Florida Marlins contre les Atlanta Braves (10 à 5).  spectateurs étaient présents ce soir-là.

Discographie

Album Studio 
 2010: Last Train to Paris
2011: LoveLove Vs HateLove

Singles 

2010:Angels(Remix)(Diddy-Dirty Money Featuring Rick Ross)
2011:Yesterday(Diddy-Dirty Money Featuring Chris Brown)
2011:Your Love(Remix)(Diddy-Dirty Money Featuring Trey Songz & Rick Ross)
2011:I Hate That Love You (Diddy-Dirty Money), qui fut produit par Wangli Lin et Ahmed Soltani

En collaboration :
Nelly Featutring Dirty Money & Murphy Lee→ K.I.S.S

La chanson "Coming Home" a été utilisé comme chanson officiel de Wrestlemania 29.

Notes et références

Liens externes 
 Official Website
 Dirty Money at MTV

Groupe musical américain des années 2010
Groupe musical formé en 2009
Trio musical américain